

1993 - Argentina 

Il  si reca in tour in Argentina dove viene sconfitto (onorevolmente) due volte per 27-30 e 20-45.

In Galles 

 1993